Konrad Frühwald ist der Name folgender Personen:

* Konrad Frühwald (Politiker, 1890) (1890–1970), deutscher Politiker (DNVP, FDP), MdL Bayern, MdB 
 Konrad Frühwald (Politiker, 1920) (1920–1981), deutscher Politiker (BP, CSU), MdL Bayern